В группе 8 зоны УЕФА отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года участвовали шесть сборных: Италия (действующий чемпион мира), Болгария, Ирландия, Кипр, Грузия и Черногория.

Победу в группе одержала сборная Италии, опередив на 6 очков сборную Ирландии, которая финишировала второй и отправилась в стыковые матчи.

Итоговая таблица

Расписание 

Расписание матчей утверждено 15 января 2008 в Софии (Болгария).

Обзор матчей

Бомбардиры 
Всего было забито 77 голов в 30 играх (в среднем 2,56 гола за игру).

Посещаемость

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2010
2008 год в футболе
2009 год в футболе